

Сирбешть () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Вінтіле-Воде.
 Сирбешть () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Алімпешть.
 Сирбешть () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Лунка.

Сирбешть () — село у Флорештському районі.